Суперкубок М'янми з футболу 2020  — 9-й розіграш турніру. Матч відбувся 5 січня 2020 року між чемпіоном М'янми клубом Шан Юнайтед та володарем кубка М'янми клубом Янгон Юнайтед.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на globalsportsarchive
 Матч на transfermarkt

2020
М'янма
Січень 2020
2020 у м'янманському спорті